Henrik Siffert est un ténor et professeur de chant brésilien né à Rio de Janeiro le . Il a étudié la musique et le chant sous la direction de Paulo Fortes au conservatoire Heitor Villa-Lobos de Rio de Janeiro. Il est décédé d'un cancer en 2007.

Notes et références 

Chanteur brésilien d'opéra
Ténor
Naissance en septembre 1959
Naissance à Rio de Janeiro
Décès en avril 2007
Décès à Montrouge
Décès à 47 ans
Mort d'un cancer en France